Orglar eller orgel kan syfta på:

Musikinstrument
 Orgel eller piporgel – ett blåsinstrument med pipor ordnade i stämmor och med mekanisk lufttillförsel som spelas med tangenter 
 Kyrkorgel – piporgel eller elorgel i kyrkolokal
 Positiv (orgel) – i piporgelsammanhang; ett enmanualigt orgelverk utan självständig pedal, en typ av verk i en flermanualig orgel
 Tramporgel – tangentinstrument av orgeltyp
 Orgelharmonium – tangentinstrument av orgeltyp
 Kammarorgel – tangentinstrument av orgeltyp, se Harmonium
Elorgel – ett elektriskt tangentinstrument som ska efterlikna ljudet hos piporglar
Hammondorgel – ett elektromekaniskt musikinstrument

Musik
 Orgelmusik – musik skriven för orgel
 Orgelsymfoni – symfoni skriven för orgel

Se även
Farfisa – ett företag som tillverkar elorglar
Synthesizer – en sammanslagning av ljudpåverkande moduler